Сергей Игнатьевич Голод (1919 — ?) — советский футболист, вратарь, тренер.

Воспитанник днепропетровского футбола.

Участник Великой Отечественной войны.

Играл за днепропетровские команды «Динамо» (1940, 1946, 1952) и «Сталь»/«Металлург» (1947—1949, 1953).

С 1953 года — тренер «Металлурга». После смерти старшего тренера Николая Лущицкого в августе 1954 года возглавил команду, с которой дошёл до полуфинала Кубка СССР 1954. В 1955—1956 — вновь тренер «Металлурга». Старший тренер «Горняка» Кривой Рог (1960—1962), «Днепровца» Днепродзержинск (1963—1964). Начальник днепропетровского «Локомотива». Многие годы возглавлял спортивный клуб «Сталь» завода им. Петровского.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Днепропетровск
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Днепр» Днепр
Тренеры ФК «Кривбасс»
Тренеры ФК «Прометей» Днепродзержинск
Пехотинцы Великой Отечественной войны